Jméno a příjmení Josef Hlavnička má více známých nositelů:
 Josef Hlavnička (ředitel) (1897–1943) – ředitel Baťových závodů
 Josef Hlavnička (dramaturg) (1930–2021) – dramaturg Českého rozhlasu